«Карниз для штор» () — американский короткометражный комедийный фильм Дэвида Уорка Гриффита и Мака Сеннета

Сюжет 
Фильм рассказывает о мужчине, который на вечеринке сломал шторный карниз и пошёл в ближайший магазин, чтобы найти ему замену. И вдруг он встречает старого знакомого...

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке